Награды и номинации группы Itzy

Список наград и номинаций южнокорейской гёрл-группы Itzy. Группа дебютировала 12 февраля 2019 года с альбомом IT’z Different. Дебютный сингл «달라달라(DALLA DALLA)» одержал девять побед на музыкальных шоу, что делает его одним из самых награждаемых дебютов в истории.

Музыкальные премии

Mnet Asian Music Awards

Gaon Chart Music Awards

Golden Disk Awards

Asia Artist Awards

Seoul Music Awards

Melon Music Awards

Genie Music Awards

Soribada Best K-Music Awards

Dong-A Pick 

K-Champ Awards

Международные награды

BreakTudo Awards

MTV Europe Music Awards

Другие награды

Музыкальные шоу

M!Countdown 
	
|-
| rowspan=4| 2019
| 21 февраля
| rowspan=2| «Dalla Dalla»
|-
| 7 марта
|-
|8 августа
| rowspan=4| «Icy»
|-
|22 августа
|}

Music Bank 
	
|-
| rowspan=6| 2019
| 8 марта
| rowspan=2| «Dalla Dalla»
|-
| 15 марта
|-
| 9 августа
| rowspan=4| «ICY»
|-
|16 августа
|-
|23 августа
|}

Music Core 
	
|-
| rowspan=5| 2019
| 23 февраля
| rowspan=2| «Dalla Dalla»
|-
| 9 марта
|-
| 10 августа
| rowspan=3|«ICY»
|-
| 17 августа
|-
|24 августа
|}

Inkigayo 
	
|-
| rowspan=6| 2019
| 24 февраля
| rowspan=3| «Dalla Dalla»
|-
| 3 марта
|-
| 10 марта
|-
| 4 августа
| rowspan=3|«ICY»
|-
| 11 августа
|-
|25 августа
|}

Show Champion 

|-
| rowspan=4| 2019
| 7 августа
| rowspan=4| «ICY»
|-
|14 августа
|-
| 18 августа
|-
|21 августа
|}

Примечания 

Списки музыкальных наград по артистам